A veia mesentérica inferior é uma veia do abdômen.

Mesentérica Inferior